Liminski ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Liminski (1950–2021), deutscher Journalist und Publizist
 Nathanael Liminski (* 1985), deutscher Ministerialbeamter und Politiker (CDU)